Xiphomyces är ett släkte av svampar. Xiphomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Xiphomyces